Михаил Канаев:
 Канаев, Михаил Александрович (род. 1989) — российский футболист.
 Канаев, Михаил Денисович (1831—1884) — русский скульптор и медальер.